Stigma kan henvise til flere artikler:

 Stigmatisation – opståen af sårmærker i lighed med Kristi fem sår.
 Stigma (samfund) – situationen omkring en person, der på grund af afvigelse ikke accepteres af samfundet
 Stigma (bogstav) – en ligatur af sigma og tau i det græske alfabet
 Støvfang – spidsen af griflen på en blomst, også kendt som stigma